Константи́н Ерёменко: Ерёменко, Константин Викторович (1970—2010) — игрок в мини-футбол.
 Ерёменко, Константин Владимирович (1918—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Ерёменко, Константин Фёдорович (род. 1971) — игрок в хоккей с мячом.